Sāl är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Irbid, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Amman. Sāl ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sāl är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Z̧ahrat aş Şafā',  meter över havet,  km söder om Sāl. Runt Sāl är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Irbid,  km väster om Sāl. Omgivningarna runt Sāl är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Irbid (guvernement)